Hans Norberg, švedski hokejist, * 11. avgust 1959, Švedska, † 2. november 2012, Luleå, Švedska.

Norberg je v švedski ligi igral večino kariere za klub Groko Hockey oziroma Luleå HF, skupno devet sezon, po sezono pa tudi za kluba AIK IF in Färjestads BK. V prvi švedski ligi je skupno odigral 180 prvenstvenih tekem, na katerih je dosegel 62 golov in 58 podaj, v drugi ligi pa 108 prvenstvenih tekem, na katerih je dosegel 85 golov in 44 podaj. S klubom AIK IF je v sezoni 1983/84 osvojil naslov švedskega državnega prvaka.

V sezoni 1988/89 je na prvenstveni tekmi med kluboma Luleå HF in Skellefteå AIK utrpel zlom vratu in ostal paraliziran. V klubu Luleå HF so upokojili njegov dres s številko 22.

Pregled kariere

|-
| Groko Hockey
| Švedska 2. liga
| 78/79
|
| 21
| 13
| 7
| 20
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska 2. liga
| 79/80
|
| 25
| 11
| 9
| 20
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska 2. liga
| 80/81
|
| 26
| 32
| 10
| 42
|
| 20
|
| 6
| 6
| 0
| 6
|
| 6
|-
| Luleå HF
| Švedska 2. liga
| 81/82
|
| 26
| 21
| 13
| 34
|
| 36
|
| 5
| 4
| 1
| 5
|
| 4
|-
| Luleå HF
| Švedska 2. liga
| 82/83
|
| 31
| 21
| 12
| 33
|
| 32
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 83/84
|
| 31
| 11
| 10
| 21
|
| 32
|
| 6
| 2
| 3
| 5
|
| 4
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 84/85
|
| 35
| 18
| 12
| 30
|
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 85/86
|
| 35
| 14
| 16
| 30
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 86/87
|
| 33
| 6
| 9
| 15
|
| 39
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 20
| 5
| 2
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 26
| 8
| 9
| 17
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 309
| bgcolor="#7FFF00" | 160
| bgcolor="#7FFF00" | 109
| bgcolor="#7FFF00" | 269
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 317
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 14
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski napadalci
Hokejisti Luleå HF
Hokejisti AIK
Hokejisti Färjestads BK
Hokejisti z upokojenimi številkami